Saint Paul (lingua inglese, corrispondente all'italiano San Paolo), anche nella forma St. Paul, può riferirsi a:

Geografia
 Saint Paul – fiume che scorre nell'Africa occidentale (Liberia e Guinea)

Antigua e Barbuda
 Saint Paul – parrocchia di Antigua e Barbuda

Canada
 Saint Paul – città dell'Alberta

Dominica
 Saint Paul – parrocchia

Stati Uniti
 St. Paul – città della Census Area delle Aleutine occidentali, Alaska
 St. Paul – città della Contea di Madison, Arkansas
 St. Paul – città della Contea di Lee, Iowa
 St. Paul – città della Contea di Decatur, Indiana
 St. Paul – città della Contea di Neosho, Kansas
 Saint Paul – capitale del Minnesota
 St. Paul – città della Contea di Saint Charles, Missouri
 St. Paul – città della Contea di Howard, Nebraska
 St. Paul – città della Contea di Marion, Oregon
 St. Paul – città della Contea di Collin, Texas
 St. Paul – census-designated place della Contea di San Patricio, Texas
 St. Paul – città della Contea di Wise, Virginia
 St. Paul – una delle isole Pribilof, Alaska

Persone
 Lara Saint Paul – cantante italiana

Pagine correlate
 Sankt Paul